Sylvester ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Dean Sylvester (rojen 1972), ameriški hokejist. 
 Harold Sylvester (rojen 1949), ameriški filmski in televizijski igralec.
 James Joseph Sylvester (1814 – 1897), angleški matematik.
 Joshua Sylvester (1563 – 1618), angleški pesnik.
 Michael Lane Sylvester (rojen 1951), ameriški operni pevec.
 Rick Sylvester, ameriški dvojnik filmskega igralca
 Robin Sylvester, angleški glasbenik.
 Sherry Sylvester, ameriška politična delavka in novinarka.
 Tamzin Sylvester, angleški novinar in televizijski voditelj.
 William Sylvester (1922 – 1995), ameriški televizijski in filmski igralec.
 William Henry Thomas Sylvester, angleški častnik in kirurg.

Kraji 

 Sylvester, Georgia
 Sylvester, Zahodna Virginija
 Sylvester, Wisconsin

Drugo 

 Sylvester, krater na Luni, imenovan po Jamesu Josephu Sylvestru.
 Maček Sylvester, lik v risani seriji Looney Tunes.
 Sylvester mlajši, risani lik, sin Sylvestra.

Glej tudi 

 Silvester
 seznam priimkov (S)